Hohs ist der Familienname von

 David Hohs (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Hans Hohs (* 1960), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Höhs